Oneto ist der Familienname von

 Marco Oneto (* 1982), chilenischer Handballspieler
 Vanina Oneto (* 1973), argentinische Hockeyspielerin